N-Gage puede referirse a:

N-Gage, un teléfono-videoconsola de Nokia.
N-Gage, antigua plataforma de videojuegos para dispositivos móviles de Nokia.